Fornax är ett släkte av skalbaggar. Fornax ingår i familjen halvknäppare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Halvknäppare